Ламбаєке ():

 Ламбаєке - місто в Перу, в регіоні Ламбаєке 
 Ламбаєке - регіон (колишній департамент) на північно-західному узбережжі Перу
  Ламбаєке - те саме, що Сіканська культура